Seznam polkov z zaporedno številko 193.

Seznam 
 Pehotni
 193. strelski polk (ZSSR)
 193. pehotni polk (Wehrmacht)
 193. grenadirski polk (Wehrmacht)
 193. jadralni pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 193. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 193. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 193. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi